

Сесмери — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Сесмери — присілок, Моргауський район, Чувашія